

Repubblica Ceca
Buková, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Buková, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Buková u Příbramě, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Nová Buková, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Velká Buková, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale

Slovacchia
Buková, comune del distretto di Trnava, nell'omonima regione